Аго́н () — борьба или состязание у греков и римлян; игры во время религиозных или политических празднеств, например Агоналий.

В греческой мифологии Агон — персонификация состязаний. Его статуя, изображающая мужчину с гантелями в руках, находилась в Олимпии.

От «агона» произошло слово агонизм ряда европейских языков, которым называют постоянное соперничество, состязание художников, скульпторов, живописцев, учёных.

Виды состязаний 
Греки выделяли три типа агонов:
 Различные спортивные соревнования
 Гонки квадриг и скачки
 Музыкальные и другие художественные соревнования

Спортивные состязания известны у греков ещё с доисторических времён; так, например, при осаде Трои в честь павшего Патрокла устраиваются состязания. В историческое время почти каждый значительный город Греции имел свои периодические игры, происхождение которых в основном находится в связи с национальной мифологией.

С VIII века до н. э. четыре агона превратились в настоящие общенациональные празднества; а именно: Олимпийские игры (с 776), Пифийские игры (с 586), Истмийские игры (с 582) и Немейские игры (с 573).

Кроме развития физических сил и мужества, эти Игры содействовали усилению национального самосознания эллинов, так как участие в них строго запрещалось варварам, то есть не эллинам. Победители (гиероники) прославлялись в песнях и увековечивались в произведениях пластики. Олимпийские и Пифийские игры праздновались каждые 4, а Истмийские и Немейские — каждые два года.

В программу спортивных и конных состязаний включались разные дисциплины, например, гимнастика, бег, кулачный бой, борьба, метание диска и копья, гонки на колесницах.

Помимо художественных соревнований в музыке, пении и танцах, на празднествах в честь бога Диониса обязательными были театральные драматические представления.

Агон в поэтике 
В литературе агон — словесный спор, столкновение мнений — композиционный элемент древнеаттической комедии; начало агона — словесные диспуты в трагедиях Еврипида. В комедии — это часть, идущая за пародом и заключающая спор действующих лиц, в котором побеждает лицо, выражающее идею автора. Так, у Аристофана в «Облаках» идёт спор Правды с Кривдой, в «Осах» — Бделиклеона с Филоклеоном о взаимоотношении отца и сына, в «Птицах» Пистетер доказывает законность возвращения утерянных птицами прав на всемирное владычество. Агон в комедии — это композиционный центр, в который стягивается смысловое содержание комедии, отражающей интенсивную динамичность и противоречия жизни.

Награды 
Агоны происходили по предначертанной программе, за соблюдением которой смотрели агонофеты (гелланодики в Олимпии); последние должны были также разбирать возникшие несогласия и присуждать награды, которые состояли в лавровых или оливковых венках, во внесении имени победителей в публичные списки или в различных ценных предметах и денежных суммах.

Отмена 
Со времён Александра Македонского эти состязания постепенно теряют своё национальное значение и распространяются в соседних странах с греческой цивилизацией, например, в Малой Азии, Сирии и Египте, где приобретают характер обыкновенных публичных представлений.

В Риме агоны держались до окончательного торжества христианства. Император Феодосий I Великий их отменил в 394 году, так как они были связаны с языческими праздниками, прославлявшими различных богов.

Историография 
Впервые целенаправленно обратил внимание на данный феномен и ввёл термин «агональный» базельский профессор Я. Буркхардт в своей посмертно опубликованной работе «История греческой культуры».

См. также 

 Олимпийские игры
 Пифийские игры
 Панафинейские игры
 Дельфийские игры

Примечания

Литература 
 
 
 
 Michael Krüger. Einführung in die Geschichte der Leibeserziehung und des Sports, Verlag Hofmann, Schorndorf, 2004 |ISBN=3-7780-7781-3

Соревнования
Спорт в Древней Греции
Театр Древней Греции
Поэтика